Бенджамин Левин (; род. 8 марта 1988, Рестон, Виргиния, США), более известный под своим сценическим псевдонимом Бенни Бланко () — американский рэпер, музыкант, автор песен и музыкальный продюсер. Он написал и спродюсировал песни для таких артистов, как Кэти Перри («California Gurls», «Teenage Dream»), Maroon 5 («Moves like Jagger», «Payphone»), Бритни Спирс («Circus»), Тайо Круз («Dynamite»), Кеша («Tik Tok»), Gym Class Heroes («Stereo Hearts», «Ass Back Home»), Уиз Халифа («Work Hard, Play Hard», «No Sleep»), Трей Сонгз («Heart Attack»), BTS & Snoop Dogg (Bad decisions) . 

В начале своей карьеры, Бланко работал с Dr. Luke, а также сотрудничал с Shellback, Райаном Теддером, Бруно Марсом, Ники Минаж, Juice WRLD, Дэном Уилсоном, Майком Познером, Максом Мартином, Шоном Полом и Полом Эпуортом.

Дискография

Синглы 
Ниже представлены синглы, попавшие в Топ-10 и достигшие вершины в чартах Billboard Hot 100, Hot 100 Airplay (Radio Songs) и/или UK Singles Chart.
 2008: «I Kissed a Girl» (Кэти Перри) #1
 2008: «Hot n Cold» (Кэти Перри) #1
 2008: «Circus» (Бритни Спирс)
 2009: «Don’t Trust Me» (3OH!3) #1
 2009: «Tik Tok» (Кеша) #1
 2010: «Eenie Meenie» (Шон Кингстон и Джастин Бибер)
 2010: «Blah Blah Blah» (Кеша)
 2010: «Your Love Is My Drug» (Кеша) #1
 2010: «My First Kiss» (3OH!3 и Кеша)
 2010: «California Gurls» (Кэти Перри и Snoop Dogg) #1
 2010: «Please Don’t Go» (Майк Познер)
 2010: «Dynamite» (Тайо Круз)
 2010: «Teenage Dream» (Кэти Перри) #1
 2010: «We R Who We R» (Кеша) #1
 2011: «Blow» (Кеша)
 2011: «No Sleep» (Уиз Халифа)
 2011: «Stereo Hearts» (Gym Class Heroes и Адам Левин) #1
 2011: «Ass Back Home» (Gym Class Heroes)
 2011: «Moves Like Jagger» (Maroon 5 и Кристина Агилера) #1
 2012: «Payphone» (Maroon 5 и Уиз Халифа) #1
 2012: «Work Hard, Play Hard» (Уиз Халифа)
 2012: «Heart Attack» (Трей Сонгз)
 2012: «Die Young» (Кеша) #1
 2012: «Diamonds» (Рианна) #1
 2013: «Cannonball» (Лиа Мишель)

Награды и номинации

Примечания 

Бенни Бланко